HMS Churchill war der Name von.

 HMS Churchill (I45), Zerstörer der Town-Klasse, ex USS Herndon (DD-198), später Deyatelny
 HMS Churchill (S46) Typschiff der Churchill-Klasse, Atom U-Boot